FFU est un sigle qui peut désigner :
 FFU (FFU signifie française fixe de Ushant), un indicatif radio utilisé en Bretagne par des stations côtières ;
 Fédération de football d'Ukraine.